Kuszenie Chrystusa – opisana w ewangeliach synoptycznych historia kuszenia Jezusa przez szatana podczas pobytu na pustyni
 Kuszenie Chrystusa – obraz autorstwa niderlandzkiego malarza Juana de Flandes
 Kuszenie Chrystusa – fresk autorstwa Sandro Botticellego, znajdujący się w Kaplicy Sykstyńskiej